Phialoselanospora är ett släkte av svampar. Phialoselanospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialoselanospora